Dubrau ist der Name mehrerer Orte in der Lausitz und einer Hügelkette in der Oberlausitz. Die Bezeichnung stammt vom altsorbischen Wort dubrava () für einen Eichenwald. Folgende Orte tragen den Namen Dubrau:

 ein Gemeindeteil von Wiesengrund, siehe Dubrau (Wiesengrund)
 eine Wüstung im Tagebau Seese-Ost, siehe Dubrau (Vetschau/Spreewald)
 Dubrauke im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Großdubrau im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hohendubrau im Landkreis Görlitz, Sachsen, mit Hohe Dubrau, Hügelland in der Nähe 
 Holschdubrau, Ortsteil von Neschwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Kleindubrau, Ortsteil von Großdubrau
 Luppedubrau, Ortsteil von Radibor, Landkreis Bautzen, Sachsen
 sowie die Hohe Dubrau, eine Hügelkette in den Landkreisen Bautzen und Görlitz

Frühere Träger dieses Namens sind:
 Dąbrowa Łużycka im polnischen Landkreis Żary, vormals Dubrau
 Dąbrowiec (Żary) im polnischen Landkreis Żary, vormals Königsdubrau
 Eichwege im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, vormals Dubraucke

Dubrau ist ein vorwiegend in der Lausitz anzutreffender Familienname:
 Dorothee Dubrau (* 1955), deutsche Architektin, Stadtplanerin und Kommunalpolitikerin

Siehe auch:
 Dubrava
 Dubrawa
 Dubraw
 Dubrow (Begriffsklärung)